Старый — многозначный термин.

 Старый — в традиционном понимании: проживший или просуществовавший долгое время, достигший старости.
 «Старый» — макси-сингл группы Иван Купала, вышедший в 2011 году.
 «Старый» — фильм 2021 года.
 Старый, Григорий Иванович (1880—1937) — участник революционного движения в Молдавии и на Украине; партийный функционер.

См. также